Within an Inch of His Life – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Powers Picture Plays
Within an Inch of His Life – cortometraggio del 1914 diretto da Webster Cullison